Aedilis – Genere di lepidotteri, oggi ritenuto sinonimo di Adela (Adelidae)
 Aedilis – Magistrato di antiche città sabine e latine